Висенте Рива Паласио има више значења:

 Висенте Рива Паласио, Ел Пинзан Гачо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Висенте Рива Паласио (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику